

Persone 
 Ben Sandford – skeletonista neozelandese
 Bruce Sandford – skeletonista neozelandese
 Ed Sandford – pattinatore su ghiaccio britannico
 Frankie Sandford – cantante britannica ed elemento dei gruppi musicali The Saturdays e S Club Juniors
 John Sandford – giornalista statunitense
 Tiny Sandford – attore statunitense

Altro 
 Sandford – casa automobilistica francese
 Sandford – villaggio e parrocchia civile del Regno Unito, nel Devon

Pagine correlate 
 Sanford